TRMS kan syfta på:

 The Rachel Maddow Show, ett amerikanskt nyhetsprogram.
 The Rail Motor Society, ett järnvägsmuseum i Australien.